Kelcey ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Alick Foord-Kelcey (1913–1973), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs
 Rose Finn-Kelcey (1945–2014), britische Künstlerin